Gérard Moncomble (1951-), un écrivain français ;
 Morgane Moncomble (1996-), une autrice française spécialisée dans le genre de la romance ;
 Nicolas Moncomble (1982-), un coureur cycliste français ;
 Yann Moncomble (1953-1990), un journaliste français.